Zuber kan syfta på:

Personer
 Andreas Zuber (född 1983), österrikisk racerförare
 Axel Zuber (född 1991), svensk skådespelare
 Henri Zuber(1844–1909), fransk målare
 Steven Zuber (född 1991), schweizisk fotbollsspelare

Geografi
 Zuber (berg i Bosnien och Hercegovina)
 Žuber, berg i Montenegro

Tyska efternamn
Svenska efternamn